Il singolare dell'European Community Championship 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Stich ha battuto in finale 6–3, 6–2, 7–6 (7–5) Goran Ivanišević.

Teste di serie

  Boris Becker (semifinali)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Goran Ivanišević (finale)
  Richard Krajicek (quarti di finale)

 Sergi Bruguera (primo turno) 
 Michael Stich (campione) 
 Arnaud Boetsch (primo turno) 
 Marc Rosset (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

European Community Championship 1996
ATP Tour 1996